Korányi Frigyes (1827–1913) orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 Korányi Frigyes (1869–1935) politikus, miniszter, nagykövet, zeneszerző